Manisa ou Manissa é uma província () do oeste da Turquia, situada na região (bölge) do Egeu (em turco: Ege Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Distritos 

A Província de Manisa está dividida em 16 distritos (capital em negrito):
 Ahmetli
 Akhisar
 Alaşehir
 Demirci
 Gölmarmara
 Gördes
 Kırkağaç
 Köprübaşı
 Kula
 Manisa
 Salihli
 Sarıgöl
 Saruhanlı
 Selendi
 Soma
 Turgutlu

Ligações externas 

Províncias da Turquia
Províncias da Região do Egeu